Женский хоккейный турнир на Зимних Олимпийских игр 2010 года проходил с 13 по 25 февраля в Ванкувере, Канада. В турнире участвовало восемь команд. Сборная Канады завоевала золотые медали, одолев в финале сборную США со счётом 2:0. Бронзовую медаль выиграла сборная Финляндии, победившая в матче за третье место сборную Швеции — 3:2 в овертайме.

Женский хоккейный турнир суммарно посетили 162 419 человек, что в среднем составило 8120 зрителей за игру. Этот результат стал рекордным для посещаемости женских хоккейных турниров в истории ИИХФ.

Медалисты

Квалификация 

^ Результаты последнего чемпионата мира, проходившего в Китае, имели наибольший вес в рейтинге.

Составы

Судьи 
ИИХФ утвердила 6 главных и 9 линейных судей для обслуживания матчей женского хоккейного турнира Олимпийских игр 2014 года.

Главные судьи
  Лия Вразидло
  Мэри Анна Гейдж
  Улла Сипила
  Николь Хертрич
  Айна Хове
  Джой Тоттмэн

Линейные судьи
  Анника Флёден
  Хизер Ричардсон
  Керри Румбле
  Анна Маяпуро
  Меган Маргарет Хишме
  Келли М. Ролстад
  Миюки Накаяма
  Мален Сковбакке
  Зузана Аразимова

Предварительный раунд

Группа A 

Время местное (UTC-8).

Группа B 

Время местное (UTC-8).

Матчи за 5-8 места 

Время местное (UTC-8).

Матч за 7-е место 

Время местное (UTC-8).

Матч за 5-е место 

Время местное (UTC-8).

Плей-офф

Полуфинал 
Время местное (UTC-8).

Матч за 3-е место 

Время местное (UTC-8).

Финал 

Время местное (UTC-8).

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Самый ценный игрок (MVP):
  Меган Агоста

Лучшие игроки:
 Вратарь:  Шэннон Сабадос
 Защитник:  Молли Энгстрём
 Нападающий:  Меган Агоста

Сборная всех звёзд:
 Вратарь:  Шэннон Сабадос
 Защитники:  Энджела Раджеро —  Молли Энгстрём
 Нападающие:  Меган Агоста —  Мари-Филип Пулен —  Дженни Поттер

Примечания

Ссылки 

 
 
 

2010 год в хоккее